es el hijo menor y único varón de los príncipes Fumihito y Kiko de Akishino. Es el sobrino menor del actual emperador de Japón Naruhito. Hisahito es segundo en la línea de sucesión para convertirse en emperador de Japón, por detrás de su padre.

Biografía 
Nació el 6 de septiembre de 2006 en una clínica privada de Tokio. Su nacimiento fue complicado ya que a su madre, la princesa Kiko, le diagnosticaron placenta previa, por esta razón dio a luz dos semanas antes y tuvieron que practicarle una cesárea. Es el primer varón nacido en la familia imperial japonesa desde el nacimiento de su padre, 41 años antes. Es aún incierto su futuro, debido a que no se sabe si serán cambiadas las leyes de sucesión para que su prima, Aiko, la única hija de su tío, se convierta en la emperatriz de Japón. 

Su nombre significa ‘sereno y virtuoso’, de acuerdo a la Agencia Imperial Japonesa. Una traducción alternativa podría ser: ‘virtuoso, calmado, eterno’. La princesa Kiko ofreció su cordón umbilical al Banco de Cordones Umbilicales de Japón, para su uso público.

Hisahito tiene dos hermanas mayores, Mako Komuro y la princesa Kako de Akishino.

En la primavera de 2010, el príncipe Hisahito comenzó la guardería en una escuela afiliada a la Universidad de Ochanomizu en Tokio; el 14 de diciembre de 2012, la Agencia Imperial anunció que empezaría sus clases en la Escuela Secundaria Ochanomizu en abril de 2013 para que pudiera mantener contacto con sus amigos de la guardería. El príncipe se convirtió entonces en el primer miembro de la Casa Imperial en asistir a otra escuela que no fuera Gakushūin. En abril de 2019, Hisahito comenzó sus clases de secundaria en la escuela Ochanomizu. La policía indicó ese mismo año que había ocurrido un intento de asesinato hacia el príncipe en la escuela.

Hisahito comenzará una nueva etapa en la Escuela Secundaria Otsuka de la Universidad de Tsukuba.

Títulos y tratamientos 
 6 de septiembre de 2006 – presente: Su Alteza Imperial el príncipe Hisahito de Akishino.

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Tokio
Príncipes del Japón
Niños de la realeza
Personas monónimas